Руен — топоним в Болгарии:
 Руен — гора, горный массив Осогово;
 Руен — гора, горный массив Влахина; 
 Руен — община, Бургасская область;
 Руен — село, Бургасская область;
 Руен — село, Пловдивская область;
 Монастырь Руен.